Cet article répertorie les 24 communautés de communes du Bas-Rhin, classées par ordre alphabétique, et liste, pour chaque, les communes les composant et le chef-lieu (siège) marqué en gras.

Alsace Bossue

Barr

Basse Zorn

Canton d'Erstein

Haguenau

Hanau-La Petite Pierre

Kochersberg

Région de Molsheim-Mutzig

La Mossig et la Porte du Vignoble

Outre-Forêt

Pays de Niederbronn-les-Bains

Pays Rhénan

Pays de Sainte-Odile

Pays de Wissembourg

Pays de la Zorn

Plaine du Rhin

Ried de Marckolsheim

Portes de Rosheim

Sauer-Pechelbronn

Pays de Saverne

Sélestat

Strasbourg Eurométropole

Vallée de la Bruche

Vallée de Villé

Voir aussi 
 Liste des intercommunalités du Bas-Rhin

Notes et références 

 
Bas-Rhin
Intercommunalites